Bobrowniki ist ein polnischer Ortsname:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Bobrowniki (Lidzbark Warmiński)
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Bobrowniki (Grabów nad Prosną) (Bobrownik, Kreis Schildberg)
 Bobrowniki (Wągrowiec) (Bobrownik, Kreis Wongrowitz/Posen)
 in der Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Bobrowniki (Kluczewsko)
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Bobrowniki (Powiat Lipnowski)
 in der Woiwodschaft Lebus:
 Bobrowniki (Otyń) (Bobernig, Kreis Grünberg/Schlesien)
 in der Woiwodschaft Łódź:
 Bobrowniki (Działoszyn)
 Bobrowniki (Nieborów)
 Bobrowniki (Sieradz)
 in der Woiwodschaft Lublin:
 Bobrowniki (Ryki)
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Bobrowniki (Głowaczów)
 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Bobrowniki (Szczytna) (Biebersdorf, Kreis Glatz/Schlesien)
 in der Woiwodschaft Podlachien:
 Bobrowniki (Gródek)
 Bobrowniki (Sokółka)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Bobrowniki (Damnica) (Bewersdorf, Kreis Stolp/Pommern)
 in der Woiwodschaft Schlesien:
 Bobrowniki (Powiat Będziński)
 Bobrowniki (Tarnowskie Góry) (auch Bobrowniki Śląskie) – Stadtteil von Tarnowskie Góry (Bobrownik, Kreis Tarnowitz/Schlesien)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Bobrowniki (Chociwel) (Beweringen, Kreis Saatzig/Pommern)

Siehe auch:
 Bobrowniki Małe
 Bobrowniki Wielkie